San Marcelo puede hacer referencia a:
 San Marcelo I, papa, celebrado el 16 de enero;
 San Marcelo de Die, obispo, celebrado el 17 de enero;
 San Marcelo de Apamea, obispo y mártir, celebrado el 14 de agosto;
 San Marcelo de Chalon, diácono, celebrado el 4 de septiembre;
 San Marcelo de Capua, mártir, celebrado el 7 de octubre;
 San Marcelo, mártir y centurión, celebrado el 30 de octubre;
 San Marcelo de París, obispo, celebrado el 1 de noviembre;
 San Marcelo de Constantinopla, abad, celebrado el 29 de diciembre.